«Напредак» () — сербский футбольный клуб из города Крушевац, в Расинском округе в центральной Сербии. Клуб был основан 8 декабря 1946 года, путём слияния команд «Закич», «Баджа» и «14 октября».

История 
Первую официальную игру «Напредак» провёл против клуба «Македония» в январе 1947 года.
В 1949 году команда стала чемпионом Сербии и вышла в Первую Лигу. После 1978 года клуб регулярно выступал в Первой Лиге. Два года спустя клуб дебютировал в еврокубках с командой из ГДР «Динамо» (Дрезден), однако, уступив в играх дома и на выезде, выбыл из Кубка УЕФА.

Во внутренних соревнованиях высшим достижением является выход в финал Кубка страны в 2000 году, где в решающем матче «Напредак» уступил клубу «Црвена Звезда» со счётом 0:4. Этот успех позволил клубу после значительного перерыва снова попробовать свои силы в Кубке УЕФА. Пройдя эстонский «Тулевик», «Напредак» уступил греческому клубу ОФИ. 19 июля 2007 года по решению ФСС «Напредак» заменил в чемпионате клуб «Младост» из города Апатин, который обанкротился. В сезоне 2009-10 клуб занял предпоследнее, 15-е место и вылетел в Первую лигу.

Стадион 
Стадион клуба вмещает 10 811 зрителей

Выступления клуба в еврокубках 

 QR = Квалификационный раунд
 R1 = 1-ый раунд

Состав 
Актуально на декабрь 2022

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 

  Марко Симеунович
  Зоран Симович
  Неманья Яничич
  Иван Милошевич
  Душан Петрониевич
  Саша Стаменкович

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы Сербии
Крушевац